GPG ist die Abkürzung für:

 GNU Privacy Guard, ein freies Kryptographiesystem
 Global Public Goods (Globale öffentliche Güter), öffentliche Güter, die sich nicht auf nationalstaatliche Grenzen beschränken
 Gärtnerische Produktionsgenossenschaft (DDR), ein Zusammenschluss von Gärtnern und Gartenbaubetrieben
 Gas Powered Games (Spieleentwickler), ein amerikanisches Videospielentwicklungsstudio
 Gender-Pay-Gap, ein Begriff aus der Sozialökonomie für das geschlechtsspezifische Lohngefälle
 German Property Group, ein inzwischen insolventes, vormals in der Immobilienbranche tätiges Unternehmen

GPG